Средняя Берёзовка — деревня в Назаровском районе Красноярского края России. Входит в состав Степновского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 54 км к югу от райцентра Назарово.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 174 мужчины и 175 женщин из 349 чел.

Примечания

Ссылки 
 Людмила Почекутова. «Среди берёз и богатых пшеничных полей». Газета «Советское Причулымье». № 46 (12963) от 30.10.2009

Населённые пункты Назаровского района